Calle 23–Avenida Ely/Court Square puede referirse a las siguientes estaciones del Metro de Nueva York en Queens:

 Calle 23–Avenida Ely (línea Queens Boulevard), servicios por los trenes del servicio  trains
 Long Island City–Court Square (línea Crosstown), terminal norte de los trenes del servicio 
 45th Road–Court House Square (línea Flushing), servido por los trenes del servicio ; actualmente sólo se puede acceder con la Metrocard.

Estaciones del Metro de Nueva York

en:23rd Street – Ely Avenue / Court Square